

Codici 
 TN – codice vettore IATA di Air Tahiti Nui
 TN – codice FIPS 10-4 di Tonga
 TN – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua tswana
 TN – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Tunisia
 TN – codice ISO 3166-2:IN di Tamil Nadu (India)
 TN – codice ISO 3166-2:IT della provincia autonoma di Trento (Italia)
 TN – codice ISO 3166-2:LY del distretto di Tagiura e al-Nawahi al-Arba (Libia)
 TN – codice ISO 3166-2:US del Tennessee (Stati Uniti)

Informatica 
 .tn – dominio di primo livello della Tunisia

Termini scientifici 
 TN – twisted nematic, famiglia di pannelli a cristalli liquidi di tipo TFT
 TN – Trasposone (quando immediatamente seguita da un numero), una sequenza di DNA che può cambiare posizione

Altro 
 TN – simbolo del teranewton
 TN – targa automobilistica di North Tipperary (Repubblica d'Irlanda)
 TN – targa automobilistica di Trenčín (Slovacchia)
 TN – sigla della Provincia di Trento (provincia italiana)
 TN – abbreviazione del gruppo Telenorba
 TN – Terra-Neutro, identificativo dello stato del conduttore neutro e della situazione delle masse di un sistema elettrico